En Pologne, Nowy Kawęczyn peut désigner :

 Nowy Kawęczyn, village de la voïvodie de Łódź, et la gmina dont elle est le siège.
 Nowy Kawęczyn, village de la voïvodie de Mazovie.